La formula molecolare C13H20N2O2 può indicare:
 Levodropropizina
 Procaina

Formule molecolari